160 кілометр — пасажирський зупинний пункт Шевченківської дирекції Одеської залізниці.

Розташований між селами Жолудькове (2 км), Паланочка (1,5 км), Роги (1,5 км), Молодецьке (Маньківський район) (3 км) Маньківського району Черкаської області на лінії Христинівка — Багачеве між станціями Шаласька (7 км) та Поташ (9 км).

Посилання 
 Розклад руху дизель-поїздів по з.п. 161 км км

Джерела 
 

Зупинні пункти Черкаської області
Транспорт Маньківського району
Зупинні пункти Одеської залізниці